Stolzgraben ist ein Gewässername:

 Stolzgraben (Bibert), linker Zufluss der Bibert an der Stolzmühle, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stolzgraben (Dünnbach), rechter Zufluss des Dünnbachs bei Lieg, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Stollgraben